Cubillos es el nombre de las siguientes divisiones administrativas de España:

 Cubillos de Losa, localidad del municipio de la Junta de Traslaloma, provincia de Burgos.
 Cubillos del Rojo, localidad del municipio del Valle de Valdebezana, provincia de Burgos.
 Cubillos del Sil, municipio de la provincia de León.
 Cubillos (Zamora), municipio de la provincia de Zamora.
 Cubillos (Soria), despoblado del municipio de Cubilla, provincia de Soria.